

Astronomia 
 FRB – Lampo radio veloce (dall'inglese fast radio burst)

Codici 
 FRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Forbes (Australia)